Miejscowości w USA:
 Roy – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Fergus
 Roy – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Harding
 Roy – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Weber
 Roy – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce

Nazwisko pisarki słowackiej Krystyny Roy.